Kushida bezeichnet:

 144P/Kushida, einen Kometen

Kushida ist der Familienname folgender Personen:

 Fuki Kushida (1899–2001), japanische Aktivistin
 Kazuto Kushida (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Kushida Tamizō (1885–1934), japanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Tetsunosuke Kushida (* 1935), japanischer Komponist
 Yoshio Kushida (* 1957), japanischer Astronom